Ribera oder La Ribera steht für folgende geographischen Objekte:
 Ribera, Stadt auf Sizilien

in Spanien:
 Torre la Ribera, Gemeinde in der Provinz Huesca, Aragonien
 Ribera del Duero, Weinbaugebiet in der Region Kastilien-León
 La Ribera (Salamanca), Teil der Provinz Salamanca
 Barri de la Ribera, Stadtteil von Barcelona

in Mexiko:
 La Ribera (Baja California Sur), Ort
 La Ribera (Jalisco), Ort

Ribera ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandra Ribera, kanadische Sängerin
 Alonso de Ribera de Pareja (1560–1617), spanischer Soldat, Gouverneur von Chile
 Isidro Sala Ribera (1933–2019), spanischer Geistlicher, Bischof von Abancay
 Jeroni Rosselló i Ribera (1827–1902), mallorquinischer Dichter, Ramon Llull-Fachmann und Politiker
 Jordi Ribera Romans (* 1963), spanischer Handballtrainer
 Josep Ribera i Miró (1839–1921), katalanischer Komponist und Organist
 Juan de Ribera (1533–1611), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Valencia und Heiliger
 Juan Antonio Ribera (1779–1860), spanischer Historien- und Porträtmaler
 Jusepe de Ribera (1591–1652), spanischer Maler
 Julio Ribera (1927–2018), spanischer Comiczeichner
 María Elena Maseras i Ribera (1853–1905), spanische Medizinerin und Lehrerin
 Marina Bassols Ribera (* 1999), spanische Tennisspielerin
 Oscar Sevilla Ribera (* 1976), spanischer Radsportler
 Pedro de Ribera (1681–1742), spanischer Architekt
 Teresa Ribera Rodríguez (* 1969), spanische Politikerin

Siehe auch:
 Ribeira
 Rivera